Barmherzige Schwestern Graz steht für

 Vinzentinerinnen Graz, Barmherzigen Schwestern (Töchter der Liebe) vom hl. Vinzenz von Paul, Graz-Lend
 Kirche und Konvent der Kreuzschwestern (Graz), Barmherzige Schwestern vom heiligen Kreuz, Graz-Geidorf